Тхапа ( ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тхапа, Арджун Бахадур (род. 1956) ― непальский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Непала.
Тхапа, Дебендра (род. 1977) — индийский боксёр.
 Тхапа, Кулбир (1888—1956) — непальский гуркха, британский индийский военный деятель, кавалер креста Виктории.
 Тхапа, Соваг Джунг (1910—?) — непальский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Непала.
 Тхапа, Сурья Бахадур (1928—2015) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала.
 Тхапа, Шива (род. 1993) ― индийский боксёр.